В турнире могут принимать участие игроки, родившиеся не раньше 1 января 1990 года.

Только 23 игрока имеют право принять участие в финальном турнире. Список из 23-х игроков должен быть в распоряжении УЕФА как минимум за 10 полных дней до начала турнира. Три игрока в этом списке должны быть вратарями.

Игрок, включенный в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом УЕФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Игроки, выделенные полужирным шрифтом, выступали за национальную сборную на любом этапе карьеры. Игроки, выделенные курсивом, на момент начала турнира имели опыт выстпления за главную сборную своей страны.

Группа A

Англия 
Главный тренер сборной Англии Стюарт Пирс объявил состав 14 мая 2013. 17 мая стало известно о том, что Каллум Макманаман получил травму голеностопа и пропустит чемпионат Европы. Вместо него был вызван полузащитник Натан Делфунесо. Андрос Таунсенд и Люк Шоу были заменены Натаном Редмондом и Джеком Робинсоном из-за пропуска турнира и травмы, соответственно.

Израиль

Италия 
Окончательная заявка из 23-х игроков была объявлена 27 мая.

Норвегия 
Состав бьл объявлен 22 мая 2013 года. Александр Грувен выбыл из состава из-за травмы 27 мая и был заменён Маркусом Хенриксеном.

Группа B

Германия

Испания

Нидерланды 
Заявка сборной Нидерландов была объявлена 18 мая 2013 года. Юрген Локадия получил травму и был заменён Дэнни Хусеном 27 мая.

Россия

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2013